Cartago, antiga ciutat púnica.
Imperi Cartaginès, imperi informal amb capital a la ciutat de Cartago. La civilització denominada cartaginesa o púnica, que es va crear des d'aquesta ciutat.
 República Cartaginesa, antiga etapa de la civilització cartaginesa.
 Monarquia Cartaginesa, antiga etapa de la civilització cartaginesa.
 Cartago romana, la ciutat després de la destrucció i refundació romanes el 146 aC.
 Jaciment arqueològic de Cartago.
Cartago (municipi), municipi actual tunisià.
 Cartaginesos o púnics, poble semític format pels cartaginesos i altres colònies fenícies de la Mediterrània Occidental.
 Cartago (Costa Rica), capital de la província costa-riquenya del mateix nom.